Das AEGON GB Pro-Series Shrewsbury 2011 war ein Tennisturnier für Damen in Shrewsbury. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2011 und fand vom 19. bis 25. September 2011 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2011
Tennisturnier in Shrewsbury